Wollaston puede hacer referencia a:

Geografía o localidades 

 las islas Wollaston, en el archipiélago de Tierra del Fuego (Chile);
 el barrio de Wollaston, en la villa de Stourbridge (Midlands Occidentales, Inglaterra);
 el lago Wollaston, en la provincia de Saskatchewan, Canadá;
 el pueblo y parroquia de Wollaston, en Northamptonshire (Inglaterra);
 el pueblo y parroquia de Wollaston, en Shropshire (Inglaterra);

Personas 

 Arthur Naylor Wollaston (1842-1922), orientalista británico.
 Thomas Vernon Wollaston (1822-1878), entomólogo y malacólogo inglés.
 William Hyde Wollaston (1776-1828), físico y químico británico.

Otros 

 la Medalla Wollaston, un premio científico concedido por la Sociedad Geológica de Londres; o
 el Prisma de Wollaston, un tipo de prisma óptico que separa la luz entrante en dos haces polarizados ortogonalmente.